De Helbeek was een beek aan de noordzijde van de Nederlandse vestingstad Venlo.

De Helbeek liep vanuit 't Ven, langs de Helbeek (straat) en Oude Helbeek nabij De Hel in de noordelijke gracht, tot hij bij de huidige Bolwaterstraat uitmondde in de Maas. Anders dan de Rijnbeek, welke feitelijk een gegraven kanaal was, is dit een natuurlijke waterloop. In 1349 werd een "Domus ter Hellen" (huis ter Hellen) vermeld. De beek werd waarschijnlijk gevormd door een oude Maasmeander in de noordelijke bantuin.

De beek dankt haar naam waarschijnlijk aan de nabij het noordelijke stadsmuur gelegen gebied De Hel, waaraan ook de Helpoort, de Hellmolen en het Helschriksel hun naam danken.

Vestingwerk van Venlo
Beek in Limburg (Nederland)